Jukka Tammi, finski hokejist, * 10. april 1962, Tampere, Finska.

Tammi je v finski ligi igral za klube Ilves Tampere, Olympiajoukkue in TuTo Turku, od tega kar petnajst sezon za Ilves Tampere. V sezoni 1982/83 je bil izbran za najboljšega novinca finske lige, v sezoni 1989/90 za najboljšega igralca, vratarja in najkoristnejšega hokejista finske lige, v sezonah 1988/89 in 1989/90 pa je bil izbran na finsko tekmo zvezd. Med letoma 1982 in 1993 je odigral 426 zaporednih tekem v finski ligi, kar je rekord.

Za finsko reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno srebrno in dve bronasti medalji, in sedmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato in dve srebrni medalji. Skupno je za reprezentanco nastopil na 213-ih tekmah. Na Zimskih olimpijskih igrah 1988 je bil izbran za najboljšega vratarja turnirja.

Pregled kariere

|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 80/81
|
| 0
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska mladinska liga
| 80/81
|
| 18
| 30
| 0
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 81/82
|
| 4
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska mladinska liga
| 81/82
|
| 14
| 29
| 1
| 0
| 1
| 2
|
|
|
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 1
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 82/83
|
| 25
| 32
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .906
|
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 83/84
|
| 28
| 37
| 0
| 1
| 1
| 4
|
| .899
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 1
| 0
|
| .873
|-
| Olympiajoukkue
| Finska liga
| 83/84
|
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 84/85
|
| 30
| 36
| 0
| 1
| 1
| 4
|
| .899
|
| 7
| 9
| 0
| 0
| 1
| 2
|
| .917
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 5
| 10
|
|
|
|
|
| .897
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 85/86
|
| 20
| 36
| 0
| 0
| 0
| 2
|
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 5
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .873
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 44
| 0
| 3
| 3
| 8
|
| .904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 0
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 87/88
|
| 44
| 44
| 0
| 3
| 3
| 14
| 3.21
| .902
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 3
| 2
| 5.03
| .859
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 2
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .936
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 88/89
|
| 41
| 44
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.67
| .898
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.55
| .885
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 9
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.65
| .916
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 89/90
|
| 44
| 44
| 0
| 2
| 2
| 8
| 3.10
| .919
|
| 9
| 9
| 0
| 2
| 4
| 4
| 3.79
| .903
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 4
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.65
| .844
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 90/91
|
| 43
| 44
| 0
| 1
| 1
| 20
| 3.94
| .882
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 44
| 0
| 2
| 2
| 24
| 3.36
| .893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 5
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 92/93
|
| 40
| 41
| 0
| 2
| 2
| 24
| 3.26
| .894
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 93/94
|
| 27
| 45
| 0
| 1
| 1
| 4
| 2.89
| .895
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 1
| 0
| 4.00
| .862
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 3
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.34
| .875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 2
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.70
| .963
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 94/95
|
| 31
| 50
| 0
| 4
| 4
| 35
| 3.53
| .890
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga - kval.
| 94/95
|
| 5
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.41
| .920
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 0
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 95/96
|
| 41
| 50
| 0
| 3
| 3
| 20
| 3.84
| .898
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga - kval.
| 95/96
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.21
| .898
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 96/97
|
| 40
| 40
| 0
| 3
| 3
| 6
| 2.90
|
|
| 5
|
| 0
| 1
| 4
| 0
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 97/98
|
| 42
| 47
| 0
| 3
| 3
| 35
| 2.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 0
| 3
| 0
| 0
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| Evropska liga
| 98/99
|
| 4
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.62
| .874
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 98/99
|
| 43
|
| 0
| 4
| 4
| 6
| 3.04
| .893
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 4
| 0
| 2.84
| .907
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti Olympiajoukkue
Hokejisti TuTo Turku
Hokejisti Frankfurt Lions
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami